«Матч! Премьер» — российский спортивный телеканал, специализирующийся на показе матчей Чемпионата России по футболу, а также передач собственного производства. Был запущен 17 марта 2006 года под названием «НТВ-Плюс Наш футбол». С 20 июля 2012 по 31 августа 2015 года владельцем канала являлась ООО «ЛИГА-ТВ». С 12 июля 2013 по 27 июля 2018 года носил название «Наш футбол», первоначально входил в пул неэфирных телеканалов «НТВ-Плюс», а впоследствии вошел в состав субхолдинга «Газпром-медиа», «Матч ТВ».

История 
 28 апреля 2011 года в Доме футбола на Таганке прошло заседание Общего собрания членов НП «РФПЛ». На нём обсуждалось создание организации «ЛИГА-ТВ»..
 В начале июля 2012 года гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о планах трансляции чемпионата России и о создании телеканала.
 В июле 2012 года телеканал «Наш футбол» перешёл под управление ООО «ЛИГА-ТВ». Телекомпания «НТВ-Плюс» подписала контракт с РФПЛ на три года. Новый телеканал будет показывать матчи чемпионата России, а также производить собственные телепроекты.
 C 12 июля 2013 года телеканал «Наш Футбол» начал вещание в формате HD в составе пакетов каналов «Суперспорт», «Наш Футбол» и «HD».
 С 1 сентября 2015 года все права на телеканал «Наш футбол» перешли от «ЛИГА-ТВ» к «НТВ-Плюс», о чём сообщено в официальном пресс-релизе.
 24 июля 2018 года на заседании РФПЛ было принято решение о создании канала «Матч Премьер», который заменит «Наш Футбол». Запуск канала состоялся 27 июля в 21:00, первой трансляцией стал матч на Суперкубок России, а перед матчем было показано его обсуждение, его провёл Сергей Акулинин. Генеральным директором телеканала стал Гавриил Гордеев
 С середины июля 2022 года каждый понедельник в 20:00 телеканал показывает матчи Первой лиги (ФНЛ).

Показатели деятельности 
Согласно исследованию компании «Медиалогия» Матч Премьер находится на 6 месте в Топ―20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли за 2020 год.

Коллектив 

 Борис Аболин (комментатор, корреспондент в Екатеринбурге)
 Карен Адамян (комментатор игр «Амкала»)
 Александр Аксёнов (комментатор, ведущий студии «Матч Премьер», корреспондент)
 Сергей Акулинин (запасной ведущий программы 8-16, руководитель по комментаторам)
 Адам Ахмадов (корреспондент в Грозном)
 Дмитрий Бажанов (корреспондент)
 Максим Батейкин (комментатор женского футбола)
 Александр Белов (корреспондент в Оренбурге)
 Павел Богданов (комментатор, корреспондент в Санкт-Петербурге)
 Александр Боровков (корреспондент в Ростове-на-Дону)
 Александр Быков (корреспондент в Нижнем Новгороде)
 Максим Васильчук (ведущий студии «Матч Премьер»)
 Алексей Вихорев (корреспондент)
 Константин Генич (комментатор, корреспондент)
 Артём Держун (корреспондент в Екатеринбурге)
 Дмитрий Дерунец (комментатор, ведущий студии «Матч Премьер», программы 8-16 и получасовых выпусков программы «Правила игры», корреспондент)
 Алина Джабиева (корреспондент)
 Евгений Дзегуль (ведущий часовых выпусков программы «Правила игры»)
 Сергей Дурасов (комментатор, ведущий студии «Матч Премьер», корреспондент)
 Александр Еремиев (корреспондент)
 Дмитрий Жичкин (комментатор, запасной ведущий студии «Матч Премьер», также ведущий получасовых выпусков программы «Правила игры», корреспондент)
 Тимур Журавель (комментатор, ведущий программы 8-16 и запасной ведущий студии «Матч Премьер», корреспондент)
 Семён Зигаев (комментатор, корреспондент)
 Эмиль Зиянгиров (корреспондент в Уфе)
 Адиль Зодоров (корреспондент в Волгограде)
 Денис Качанов (запасной корреспондент)
 Эльвин Керимов (комментатор, корреспондент)
 Артём Кочешев (комментатор, корреспондент в Уфе)
 Игорь Кытманов (запасной комментатор)
 Кирилл Лемех (корреспондент в Сочи)
 Андрей Липовецкий (корреспондент)
 Михаил Меламед (комментатор, ведущий студии «Матч Премьер», корреспондент)
 Станислав Минин (запасной комментатор)
 Михаил Моссаковский (комментатор)
 Роман Нагучев (комментатор, запасной ведущий студии «Матч Премьер», корреспондент)
 Ада Назырова (корреспондент)
 Александр Неценко (комментатор, корреспондент)
 Константин Перминов (корреспондент в Краснодаре)
 Дмитрий Петров (корреспондент в Самаре)
 Олег Пирожков (запасной комментатор)
 Александр Пойда (ведущий студии «Матч Премьер», корреспондент)
 Михаил Поленов (комментатор, запасной ведущий программы 8-16 и студии «Матч Премьер», корреспондент)
 Александр Пшеничный (корреспондент в Казани)
 Роман Титов (комментатор, корреспондент в Казани)
 Александр Топорин (шеф-редактор, ранее ведущий студии «Матч Премьер»)
 Роман Трушечкин (комментатор, корреспондент)
 Георгий Черданцев (комментатор, ведущий программы «После футбола», корреспондент)
 Артём Шмельков (комментатор)
 Дмитрий Шнякин (комментатор, корреспондент)

 — местные комментаторы

Бывшие комментаторы 

 Алексей Андронов (2006—2016)
 Нобель Арустамян (20??—2021)
 Андрей Аршавин (2019—2020)
 Роман Вагин (2020, один день)
 Роман Гутцайт (2006—2019)
 Павел Занозин (2008—2017)
 Денис Казанский (2006—2021)
 Сергей Кривохарченко (2014—2022)
 Филипп Кудрявцев (20??—2019)
 Денис Левко (2018—2020)
 Дмитрий Лукашов (2019-2020)
 Андрей Романов (2018—2020)
 Владимир Стогниенко (2015—2016)
 Василий Уткин (2006—2016)
 Сергей Чернятьев (2019, один день)
 Александр Шмурнов (2003—2022)
 Роман Щерба (2019—2020)
 Илья Юдин (2018—2019)

Умершие 
 Юрий Розанов (2006—2021)

Передачи 

 «8-16» — программа, подводящая итоги тура, сыгранного в Российской футбольной премьер-лиге. Заменила собой программу «90 минут Плюс». Ведущие — Дмитрий Дерунец, Тимур Журавель и Михаил Поленов.
 «Студия „Матч Премьер“» — подробное обсуждение будущих матчей тура, разборы прошедших игр чемпионата России по футболу, а также матчей российских команд в еврокубках и игр сборной России. Основные ведущие — Александр Аксёнов, Дмитрий Дерунец, Сергей Дурасов, Михаил Меламед и Александр Пойда.
 «Обзор тура» (также выходила на канале «Спорт Плюс»)
 «Версия 2.0»
 «После футбола с Георгием Черданцевым» (также выходит на канале «Матч ТВ»). Ведущий — Георгий Черданцев.
 «Тотальный футбол» (также выходит на канале «Матч ТВ»). Ведущие — Михаил Поленов и Сергей Дурасов.
 «Все на Футбол! Афиша» (также выходит на канале «Матч ТВ»). Ведущие — Тимур Журавель, Михаил Поленов, Роман Нагучев, Дмитрий Шнякин и другие.
 «Детский вопрос»
 «Обзор топовых европейских футбольных лиг» (также выходит на семействе телеканалов Матч! Футбол)
 «Правила игры» — еженедельная программа о тонкостях футбольного судейства. Ведущий — Дмитрий Дерунец, Евгений Дзегуль и Дмитрий Жичкин.

Бывшие 
 «1/48»
 «90 минут Плюс» — ток-шоу Георгия Черданцева, где он вместе с гостями обсуждает события и вместе они подводят итоги сыгранного тура чемпионата России по футболу. Последние выпуски передачи провёл Александр Шмурнов (также выходила на канале «Спорт Плюс»)
 «Голеностоп-шоу» с Василием Уткиным, Антоном Орехом и Михаилом Шацом
 «Межсезонье»
 «Инсайд»
 «Свисток» — ток-шоу Владислава Батурина с участием футбольных судей (также выходила на канале «Спорт Плюс»).
 «Разогрев» — подробное обсуждение будущих матчей тура чемпионата России по футболу.
 «По горячим следам» — разборы сыгранных на сегодня матчей чемпионата России по футболу.
 «Лига прогнозов»
 «Футбольная кухня»
 «Двенадцатый игрок»
 «Итоги дня» — краткий обзор сыгранных за сегодня матчей чемпионата России по футболу.
 «Инсайдеры» — программа о политике РПЛ. Ведущий — Нобель Арустамян.
 «ФутБОЛЬНО» — программа о травмах и восстановлении.
 «Бесконечная история» — программа об истории разных противостояний.
 «На гол старше» — программа о молодых, перспективных и талантливых игроках.
 «Открытый показ» — авторская программа Андрея Аршавина, в которой бывшие футболисты обсуждают знаковые матчи с их участием.
 «Сычёв подкаст и Денис Казанский» — разговор про личный опыт и важные события в спорте. Ведущие — Дмитрий Сычёв и Денис Казанский.
 «Футбольные каникулы» — программа о том, как футбольные клубы проводят сборы.

Вещание 
Канал вещает на спутнике и в кабельных сетях «НТВ-Плюс», Акадо, Qwerty, Ростелеком, МТС, Билайн, Мегафон, «Инетком».

Для владельцев LG Smart TV в 2011 году разработано приложение «НТВ-Плюс», с ноября 2013 года канал доступен к просмотру также владельцам телевизоров SAMSUNG SMART TV через приложение Inetcom.TV. Для владельцев сотовых телефонов канал вещает через приложение «SPB TV», а также через специально собранный сервис "Наш футбол GO!.

См. также 
 Кубок Матч Премьер
 Российский футбольный союз

Примечания

Ссылки 
 Старый сайт, перенаправляется на сайт Российской футбольной Премьер-Лиги
 Платное приложение «Наш футбол»: iPhone/iPad, Android
 
 

НТВ-Плюс
Телеканалы «Газпром-медиа»
Спортивные телеканалы
Футбольные телеканалы
Телеканалы России
Спутниковые телеканалы России
Круглосуточные телеканалы
Футбол в России
Телеканалы на русском языке
HD-телеканалы
Матч ТВ